Und tschüss steht für:

 Und tschüss!, deutsche Fernsehserie
 Und Tschüss, Programm und DVD von Jupp Hammerschmidt & Hubert vom Venn (2011)
 … und tschüss!, Roman von Christian Bieniek (2002)
 Tatort: Und Tschüss, deutscher Fernsehfilm von Thomas Bohn (2008)